Medan (Indonèsia), capital de Sumatra Septentrional i ciutat principal de l'illa indonèsia de Sumatra
 Medan (fill d'Abraham), esmentat al Gènesi bíblic
 Médan, municipi francès al departament d'Yvelines (regió d'Illa de França)
 PSMS Medan o Persatuan Sepakbola Medan dan Sekitarnya, club de futbol de la ciutat de Medan (Sumatra, Indonèsia)